Abteilung Agitation steht für:
 Abteilung Agitation (MfS) des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR
 Abteilung für Agitation und Propaganda, siehe Agitprop